Sulawesi Selatan (deutsch Südsulawesi) ist eine indonesische Provinz auf der Insel Sulawesi. Sie umfasst die südliche Halbinsel (zwischen der Makassarstraße und dem Golf von Bone gelegen) und greift im Norden auch auf den zentralen Landesteil über. Die Provinz ist flächenmäßig die größte auf der Insel Sulawesi (anteilig 45,36 %) und beansprucht Platz 7 aller 34 indonesischen Provinzen. Hauptstadt der Provinz ist Makassar, mit 1,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt Sulawesis, aber mit rückläufiger Einwohnerzahl. Zur Provinz gehören 311 Inseln.

Verwaltungsgliederung 
Südsulawesi teilt sich in 21 Regierungsbezirke (Kabupaten) und drei Städte (Kota).

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019). Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019.

Bevölkerung 
Bevölkerungsmäßig liegt Sulawesi Selatan hinter der Provinz Sulawesi Tengah an zweiter Stelle (24,45 % anteilig) und belegt Platz 16 unter allen indonesischen Provinzen.

Die Provinz wird von drei großen Völkern bewohnt, den Buginesen (oder Bugis), den Makassaren sowie den Toraja im Norden. Obwohl ihre drei Sprachen malayo-polynesischen Ursprungs sind, sind sie untereinander schwer verständlich.

Die Bevölkerung bekennt sich zu 89,69 % zum Islam orthodoxer Prägung, genannt Senteri. Im Hochland im Norden der Provinz leben viele Christen (700.974 Protestanten und 15.559 Protestanten: zusammen 9,36 % der Bevölkerung von 2019). Vorislamische Traditionen, die auch jahrhundertelang nach der Islamisierung im 15. Jh. eine Rolle im Alltag spielten, sind fast vollständig verschwunden und werden nur noch für Touristen gezeigt.

Geschichte 
Spätestens seit dem 14. Jahrhundert existierten in der Region eine Reihe kleinerer hinduistisch oder buddhistisch geprägter Königreiche, die ihren Reichtum vornehmlich auf den Handel gründeten, darunter Luwu, Bone und Gowa. Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die Region islamisiert. Makassar entwickelte sich zu einem Zentrum des Gewürzhandels und zog europäische Handelskompanien an. 1667 gründet die Niederländische Ostindien-Kompanie eine Festung und eine Handelsniederlassung in der Stadt. Die Niederländer waren zunächst nur am Handel interessiert. Erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Gebiet vollständig unterworfen und eine Kolonialverwaltung eingerichtet. Nach der japanischen Besetzung im Zweiten Weltkrieg wurde Sulawesi Selatan 1949 Teil des nun unabhängigen Indonesiens.

Als Provinz wurde Sulawesi Selatan gleichzeitig mit der Provinz Sulawesi Tenggara am 13. Dezember 1960 gegründet (Gesetz Nr. 47/1960)
Der nordwestliche Teil mit fünf Regierungsbezirken wurde im Oktober 2004 mit Sulawesi Barat als eine eigene Provinz abgespalten.

 Die Stadt (Kota) Polapo mit 4 Subdistrikten wurde im April 2002 durch Abspaltung aus dem Regierungsbezirk Luwu eine eigene Verwaltungseinheit (Gesetz Nr. 11/2002).
 Der neu gebildete Regierungsbezirk Luwu Timur wurde mit 8 Subdistrikten im Februar 2003 vom Regierungsbezirk Luwu Utara abgetrennt (Gesetz Nr. 7/2003).
 Der neu gebildete Regierungsbezirk Toraja Utara wurde im März 2008 mit 21 Subdistrikten aus dem Regierungsbezirk Tana Toraja ausgegliedert (Gesetz Nr. 28/2008).

Wirtschaft 
Der wichtigste Wirtschaftszweig ist die Landwirtschaft. Angebaut werden unter anderem Reis, Kaffee und Kakao. Besondere Bedeutung hat der Fischfang, der zum Teil immer noch auf traditionelle Weise betrieben wird. Bergbau (Nickel) und Industrie spielen eine untergeordnete Rolle. Der Tourismus konzentriert sich auf das Hochland Tanah Toraja und auf den Küstenort Bira (Sulawesi) im Südosten der Provinz. Nördlich von Makassar befindet sich das Tal der Schmetterlinge – ein Nationalpark bei der Stadt Maros.

Nationalparks 
 Nationalpark Bantimurung-Bulusaraung

Literatur 
 Maria Blechmann-Antweiler: Ohne uns geht es nicht – Ein Jahr bei Frauen in Indonesien. LIT-Verlag, Münster u. a. 2001, ISBN 3-8258-5645-3 (Der einjährige Aufenthalt in einer indonesischen Familie in Makassar wird lebhaft beschrieben).

Weblinks 

 
 E-Books auf der Statistikseite der Provinz (BPS - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan) (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Indonesische Provinz
Sulawesi